Jari Lipponen – ex arciere finlandese
 Mika Lipponen – ex calciatore finlandese
 Paavo Lipponen – politico finlandese